Ньепс () может означать:
 Ньепс, Нисефор (1765—1833) — французский изобретатель, наиболее известен как создатель гелиографии и один из изобретателей фотографии.
 Ньепс де Сен-Виктор, Абель (1805—1870) — французский изобретатель в области фотографии.
 Ньепс — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.